Штайнфурт () — район в Німеччині, в складі округу Мюнстер землі Північний Рейн-Вестфалія. Адміністративний центр — місто Штайнфурт.

Населення 
Населення району становить  особи (станом на ).

Адміністративний поділ 
Район поділяється на 14 комун () та 10 міст ():

Дані про населення наведені станом на .

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт 

Райони округу Мюнстер